Plusieurs hommes politiques marocains portent ce patronyme :
 Adil Douiri (né en 1963) ;
 Fouad Douiri (né en 1960) ;
 M'hamed Douiri (né en 1926).

Homonymie de patronyme